Taipei Open 2014, właśc. OEC Taipei WTA Challenger 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2014 z cyklu Taipei Open rozgrywany w dniach 3–9 listopada 2014 roku w Tajpej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Azji